Catogenus är ett släkte av skalbaggar. Catogenus ingår i familjen Passandridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Catogenus